Larry Clark Robinson, född 2 juni 1951 i Winchester, Ontario, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare (back) och tränare. Robinson spelade 20 säsonger i NHL mellan 1971 och 1992, de första sjutton i Montreal Canadiens och de tre sista i Los Angeles Kings. Som spelare vann han Stanley Cup sex gånger med Montreal och han har vunnit ytterligare tre gånger som tränare/ledare. Han fick ta emot Norris Trophy som ligans bästa back två gånger, 1977 och 1980, och Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare en gång; 1978.

Internationellt ingick han det kanadensiska laget som vann det första Canada cup - kallat det första riktiga världsmästerskapet i ishockey - 1976. Han deltog 1981 både i nästa upplaga av Canada Cup och dessutom i det så kallade VM i april. 

Robinson blev invald i Hockey Hall of Fame 1995 och den 19 november 2007 pensionerades hans tröjnummer 19 av Montral Canadiens. På 1384 grundseriematcher gjorde han 208 mål, 750 assists och totalt 958 poäng. Han har varit huvudtränare för New Jersey Devils under två olika perioder samt för Los Angeles Kings.

Han vann Stanley Cup som lagkonsult med St. Louis Blues säsongen 2018–19.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Larry Robinson Hockey-Reference.com
Larry Robinson Coaching Record Hockey-Reference.com
Larry Robinson nhl.com
Larry Robinson hhof.com

Tränare i New Jersey Devils
Tränare i Los Angeles Kings 
Födda 1951
Män
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Los Angeles Kings
Levande personer
Medlemmar i Hockey Hall of Fame
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare i Kitchener Rangers
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 2000
Stanley Cup-mästare 1995
Stanley Cup-mästare 1986
Vinnare av James Norris Memorial Trophy
Vinnare av Conn Smythe Trophy
Stanley Cup-mästare 1979
Stanley Cup-mästare 1977
Stanley Cup-mästare 1976
Stanley Cup-mästare 1973
Befattningshavare i St. Louis Blues
Stanley Cup-mästare 2019
Spelare valda i NHL:s amatördraft 1971
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft